Косага́ський сільський округ (, ) — адміністративна одиниця у складі Аягозького району Абайської області Казахстану. Адміністративний центр та єдиний населений пункт — село Косагаш.

Населення — 1047 осіб (2009; 1269 в 1999, 1639 у 1989).

Станом на 1989 рік існувала Косагаська сільська рада (села Єгіндібулак, Карабулак, Косагаш) колишнього Чубартауського району. Села Єгіндібулак, Карабулак були ліквідовані 2013 року.

Склад 
До складу округу входять такі населені пункти:

Примітки 

Сільські округи Аягозького району